Порт Мезень — морской порт, расположенный на берегах реки Мезень.

История 
Посёлок Каменка в 7 км ниже по течению от города Мезень. Город Мезень находится в 45 км от впадения реки Мезень Мезенскую губу Белого моря.

Акватория порта Мезень ограничена на севере линией, соединяющей мыс Рябинов с мысом Нерпинским. На юге граница акватории порта проходит по параллели 65° 50' северной широты. В акваторию порта Мезень входит также якорное место в устье реки Кулой. Предельная осадка судов, которые могут входить в порт, колеблется обычно от 3,9 м до 4,2 м при полной воде.

Порт Мезень не имеет связи с железнодорожной сетью страны. Летняя навигация в порту длится с июня по октябрь. Порт может принимать суда длиной до 120 метров, шириной до 15 метров и осадкой до 4 метров. Так как специализированных причалов для погрузки-выгрузки морских судов в мезенском порту нет, то грузовые операции выполняются на внутреннем рейде с помощью 4 плавкранов грузоподъёмностью 5 тонн и семи несамоходных барж. Перевалка грузов с барж и обратно производится на навигационном причале в портопункте Кривка (пригород Мезени) и на осушном деревянном причале в посёлке Каменка.

Порт на Мезени возник одновременно с началом лесопиления в Мезенском уезде заводчиками Н. И. Русановым и братьями Ружниковыми в 1872 году. Тогда в порту побывало пять иностранных судов.

Крупное транспортное предприятие посёлка Каменка — Мезенский Морской Торговый Порт (ММТП). ФГУП преобразовано в ОАО в 2004 г., прекратило деятельность в 2014 г.

В 1978 году мезенский порт переработал 178 тыс. тонн грузов, в 2006 году — 27 тыс. тонн, в 2010 году — 23,2 тыс. тонн грузов, в 2015 году — 8,7 тыс. тонн грузов.

По реке осуществляется сплав леса. Река Мезень доступна для судоходства на 371 км, весной на 650 км. Каменку и Мезень соединяет паромная переправа.

В акватории порта расположены 2 рейда: в устьи реки Мезень — Мезенский внешний рейд, у мыса Бубнов Нос — Мезенский внутренний рейд.

Порт обеспечивает доставку дизельного топлива, каменного угля, стройматериалов и техники в населённые пункты Мезенского и Лешуконского районов.

Терминалы 
Общее количество причалов — 3.

Основные операторы морских терминалов:
 Мезенский Деревообрабатывающий Завод — 1 (Причал № 1 на левом берегу в 17 милях от устья, погрузка пиломатериалов)
 Архангельская областная энергетическая компания (Мезенский филиал) — 1 (Причал № 2 на левом берегу в 15 милях от устья, перекачка нефтепродуктов между нефтеналивными баржами и берегом)
 Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада — 1 (Причал № 3 на правом берегу в г. Мезень,  перекачка нефтепродуктов между нефтеналивными баржами и берегом)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Морской порт Мезень на сайте Администрации морских портов Западной Арктики

 Порт Мезень
 Минтранс установил новые правила судозахода в морской порт Мезень
 Список судов ГУП Мезенский морской торговый порт на сайте fleetphoto
 Приписка Мезень на сайте fleetphoto
 Приписка Каменка на сайте fleetphoto

Порты Белого моря
Транспорт Архангельской области
Экономика Архангельской области
География Мезенского района